Gull River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Gull River (Balsam Lake), vattendrag i Ontario, 
 Gull River (Lake Nipigon), vattendrag i Ontario,